Raud è un cognome estone (che significa " ferro "); personaggi notevoli che hanno portato questo cognome:

 Eno Raud (1928-1996), scrittore per bambini
 Ilmar Raud (1913-1941), maestro di scacchi
 Kristjan Raud (1865-1943), pittore e disegnatore
 Mart Raud (1903-1980), poeta, drammaturgo e scrittore
 Mihkel Raud (nato nel 1969), cantante, chitarrista e giornalista
 Paul Raud (1865-1930), artista
 Piret Raud (nato nel 1971), artista e scrittore
 Rein Raud (nato nel 1961), scrittore e giapponese, ex rettore dell'Università di Tallinn
Pagine di disambiguazione